Зоряна Степанівна Замкова ( 6 грудня 1970, м. Ланівці, Україна) — українська поетеса, журналістка. Член НСПУ (2006).

Життєпис 
Зоряна Замкова народилася 6 грудня 1970 року в Ланівцях Тернопільської области України у родині журналістів. Батько — відомий журналіст, літератор — Степан Гнатович Лисий. Деякий час жила в Одесі.

Закінчила Тернопільську загальноосвітню школу № 20 (1983), факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка (1988, нині — Львівський національний університет).

Працювала:
 у редакції тернопільської районної газети «Шляхом Ілліча» (нині «Подільське слово»).
 в пресслужбі Тернопільської обласної ради профспілок,
 в управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Тернопільській області (2001—2017). 

З 2017 року — в управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області.

Одружена, виховує сина та дочку.

Творчість

Збірки поезій 
 «Фрески собору видінь» (2002)
 «Клопоти з ідеалом» (2004)
 «Маленька крапка знаку запитання» (2017)
 У лабіринтах дотиків: новели, роздуми. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2021. – 264 ст. – (Серія «Мала проза України») 

Упродовж 2002—2005 рр. вірші в авторському виконанні (від 5 до 12 хв.) звучали на обласному радіо та телебаченні.

Публікувалася у журналах та альманахах «Тернопіль», «Подільська толока», «Курінь», «Золота пектораль», «Тернопільський оглядач», «Ятрань», web-журналі «Схід-Захід», інтернет-сторінках «Поетичні майстерні», «Севама», «Гоголівська академія» та ін.

Захоплення 
Із семи років в'яже, вишиває та мережить.

Див. також 
 Подільське слово (1967)

Примітки

Джерела 
 Письменники Тернопілля [Текст]: члени Національної спілки письменників України / ред. Є. Безкоровайний. — Тернопіль: Терно-граф, 2010. — С.43.
 Літературне Тернопілля 1984—2007 рр. /Антологія/ видання 1-е, — Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф». — С. 256—267.
 Гість сторінки. Я вірю тим очам, що проросли в мені і публікація віршів з останньої збірки // Подільське слово. — 2005. — 11 лютого.
 Життєпис у збірках, публікації в періодиці.

Посилання 
 Зоряна Замкова
 Зоряна Замкова. Вірші
 Кожна жінка має знати дві речі: чого і кого вона хоче. Зоряна Замкова
 Тернопільська поетеса Зоряна Замкова розповіла про жіночий бунт 
 Тернопільська письменниця Зоряна Замкова розповіла, чому не можна доносити на сусідів
  Зоряна Замкова. А кохання заходило в двері

Випускники факультету журналістики Львівського університету
Українські поетеси
Журналісти «Подільського слова»
Члени НСПУ
Випускники Тернопільської школи № 20
Лауреати премії імені Володимира Вихруща